Языковой остров — языковой эксклав, полностью окруженный ареалом другого языка или языков. Изучением языковых островов занимается лингвистическая география, которая в частности исследует и языковые границы, смещение которых со временем при различных обстоятельствах приводит к возникновению языковых островов. В последнее время, в связи с появлением официальных языков и политико-этническим разграничением территорий, языковые острова могут существовать де-юре и/или де-факто. Классическим примером последней ситуации является Брюссельский столичный округ в Бельгии, де-юре представляющий собой двуязычный (французско-нидерландский) субъект, окружённый официально нидерландоязычной территорией. Де-факто, промежуточная с Валлонией коммуна Род-Сен-Женез имеет франкоязычное большинство, фактически превращая Валлонию и Брюссель в единый франкоязычный регион.

Средние века 
В средние века языковые острова были наиболее характерны для регионов Восточной Европы, колонизованных немцами-фольксдойче. Так, в XII-XIX вв. значительная часть городов региона имела немецкоязычное большинство, окружённое ареалами сельского населения автохтонных национальностей (поляки, румыны, чехи, словаки и т. д.) Рига, Прага, Братислава, Сибиу и многие другие города долгое время были немецкими языковыми островами. В Российской империи подобные острова были характерны для немецких колоний в южных губерниях (от Бессарабии до Поволжья).

Новое время 

В XX веке в Средней Азии появились многочисленные русскоязычные острова, в первую очередь столицы и крупные города местных республик. После получения независимости, значительная часть русского населения эмигрировала, хотя русско-национальное двуязычие по-прежнему поддерживается во многих из них.

Примеры 
Примеры языковых островов в истории:
 Секеи и венгры в Румынии
 Немцы в Румынии
 Немцы Готтшее — немецкий языковой остров, существовавший на территории нынешней Словении, в районе Кочевье (Готтшее)
 Сатерланд
 Брюссель
 Исленьо
 Паленкеро
 г. Альгеро, Сардиния
 Швабская Турция
 Верхний Гарц
 Буковинские немцы
 Рига
 Прага
 Латгалия

Социолингвистика
Политическая география
Лингвистическая география